Eškol (: אשכול) je hebrejské slovo, jehož význam je hrozen. Má více významů:

Lidé 
 Levi Eškol (1895–1969) – bývalý izraelský premiér a přední izraelský politik zastávající řadu ministerských funkcí
 Eškol Nevo – izraelský spisovatel

Místa 
 Oblastní rada Eškol – oblastní rada (jednotka územní samosprávy) v Izraeli
 Národní park Eškol – národní park v jižním Izraeli
 Ramat Eškol – jeruzalémská čtvrť

Hebrejská slova a fráze